Into Oblivion  – videogioco del 1986 per Amstrad e Spectrum
 Into Oblivion  – videogioco del 1988 per Commodore 64
 Into Oblivion  – album dei Rise and Fall
 Into Oblivion (Reunion)  – canzone dei Funeral for a Friend